Scarificatie of scarificeren kan verwijzen naar:
Scarificatie (huid), het decoratief bewerken van de huid door het in te kerven waardoor littekenweefsel ontstaat
Scarificeren (plantkunde), proces waarin de zaadhuid van een plant doordringbaar wordt gemaakt om de kieming te versnellen